Яркое — название населённых пунктов:

Россия 
 Яркое — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Яркое — село в Джанкойском районе.
 Яркое — село в Ленинском районе.
 Яркое — село в Сакском районе.